La notion d'overdrive peut renvoyer à :

un procédé d'optimisation matérielle, en informatique ;
un effet utilisé notamment à la guitare électrique ayant pour but de « salir » le son émis par l'amplificateur, proche d'une distorsion ;
un ou plusieurs rapports de transmission supplémentaires, en mécanique automobile, surajoutés à une boîte manuelle et commandés électriquement.
 une technique de combat de Jonathan Joestar dans le manga JoJo's Bizarre Adventure.

Titres 

 Overdrive est un album de Katerine Avgoustakis, paru en 2008 ;
 Overdrive, film français d'Antonio Negret, sorti en 2017 ;
 Overdrive, film japonais d'Eiichirō Hasumi, sorti en 2018 ;
 Mona Lisa s'éclate (titre original : Mona Lisa Overdrive) est un roman de William Gibson publié en 1988.